

Geografia
Irlanda del Nord
 Derry – chiamata anche Londonderry, città della Contea di Londonderry.
 Derry – altro nome della Contea di Londonderry.
Repubblica d'Irlanda
 Derry – fiume nella Contea di Carlow.
 Derry – città nella Contea di Laois
Stati Uniti
 Derry – città nel New Hampshire.
 Derry – borough in Pennsylvania.

Letteratura
 Derry – città fittizia usata da Stephen King come ambientazione per diversi dei suoi romanzi e racconti brevi.

Onomastica
 Derry – forma diminutiva del nome proprio di persona Diarmaid.
 Derry – forma diminutiva del cognome D'eredità.